Прва лига Републике Српске у фудбалу 2004/05. је десета по реду сезона Прве лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Прво коло сезоне је почело 15. августа 2004. а посљедње 30. коло је завршено 29. маја 2005. године. У овој сезони се такмичило 16 клубова.

Побједник сезоне је Радник из Бијељине који се квалификовао за улазак у Премијер лигу 2005/06. У Другу лигу Републике Српске су испали Дрина ХЕ из Вишеграда, Напредак из Шепка Доњег, Локомотива из Брчког и Херцеговац из Билеће.

Клубови

Резултати

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерјешено; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Види још 
 Прва лига Републике Српске у фудбалу
 Фудбалски савез Републике Српске

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски Савез Републике Српске 
 РС-Спорт  

Прва лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2004/05.